In het seizoen 2015/16 komt Achilles '29 voor het vierde jaar op rij uit in de Eerste Divisie nadat het de drie vorige jaren in het kader van een pilot samen met de beloftenelftallen van AFC Ajax, PSV en FC Twente de Jupiler League versterkte na verschillende faillissementen. In het vorige seizoen eindigde Achilles op de vijftiende plaats. 

Dit seizoen is het twaalfde seizoen onder Eric Meijers, die na een periode van drie seizoenen terugkeerde op De Heikant. In de landelijke KNVB beker stroomde Achilles '29 in de tweede ronde in.

Achilles '29 eindigde het seizoen op de laatste plaats en degradeerde naar de Tweede divisie.

Selectie 2016/17

Complete selectie 

[J] - Is afkomstig uit de jeugdafdeling van Achilles '29[2] - Is eigenlijk onderdeel van Jong Achilles '29 - Is de aanvoerder + - Is de vice-aanvoerder

Transfers

Zomer

Technische staf

Vriendschappelijke wedstrijden 
Hieronder staat een overzicht van de vriendschappelijke wedstrijden die Achilles '29 speelt in het seizoen 2016/17.

Voorbereiding seizoen 2016/17

Jupiler League

Wedstrijden

Zie ook 
 Eerste divisie 2016/2017
 KNVB beker 2016/2017

Nederlandse voetbalclub 2016/17
 2016/17